

Europa

 Vandália — nome medieval da Pomerânia e regiões circundantes
 Lüchow-Dannenberg — também chamada Vandália hanoveriana

Estados Unidos 
 Vandalia (Illinois)
 Vandalia (Michigan)
 Vandalia (Missouri)
 Vandalia (Ohio)
 Vandalia (Montana)

Desambiguação